Das Irwin Tools Night Race ist eines von zwei Rennen im NASCAR Sprint Cup, die jährlich auf dem Bristol Motor Speedway in Bristol, Tennessee stattfinden. Das andere ist das Food City 500, welches üblicherweise im Frühjahr ausgetragen wird.

Seit 1977 wird das Irwin Tools Night Race im späten August unter Flutlicht ausgetragen. Es gilt als eines der schwierigsten Rennen der Saison und hat deswegen einen sehr hohen Stellenwert im Sprint Cup.

Sieger 

NASCAR-Sprint-Cup-Rennen
Sportveranstaltung in Tennessee
Bristol (Tennessee)